Il termine Palon può riferirsi a diverse montagne:
Cima Palon (2.239 m), montagna più alta del massiccio del Pasubio, nelle Prealpi vicentine
Monte Palon (2.965 m), montagna posta tra la Val di Susa e la Valle di Viù, in provincia di Torino
Monte Palon (2.090 m), cima minore del Monte Bondone che si affaccia su Trento
Palon de la Mare (3.703 m), montagna del Gruppo Ortles-Cevedale nelle Alpi Retiche meridionali